Оттавио Фарнезе (; 9 октября 1524 — 18 сентября 1586, Парма) — герцог Пармы и Пьяченцы с 1551 года из рода Фарнезе, второй герцог ди Кастро.

Биография 
Был вторым сыном герцога Пармы и Пьяченцы Пьера Луиджи Фарнезе и внуком папы римского Павла III.

4 ноября 1538 состоялась его свадьба с Маргаритой Пармской, внебрачной дочерью императора Карла V. К этому моменту Оттавио исполнилось 14 лет, а Маргарите, в 1537 году потерявшей своего первого мужа, Алессандро Медичи — 16. Первоначально Маргарита не питала нежных чувств к своему более молодому, чем она сама, супругу. Однако с 1541 года, когда Оттавио вернулся израненным из похода в Алжир, отношения в молодой семье изменились к лучшему.

В 1540 году Оттавио стал сеньором Камерино, однако отказался от этого титула в 1545 году, когда его отец стал герцогом Пармы и Пьяченцы. После того, как Пьер Луиджи Фарнезе в 1547 году был убит в результате заговора в Пьяченце, в этот город были введены имперские войска под командованием Ферранте Гонзага, графа Гвасталла.

Папа Павел III в этой ситуации попробовал вновь получить власть над Пьяченцей — однако уже не в пользу своей семьи (Фарнезе), а для церковного государства. Он потребовал от императора возвращения Пьяченцы, в то же время отклонив и притязания Оттавио как наследника на герцогство Пармское, вернув последнему лишь сеньорию Камерино. Управление же Пармой Павел III поручил специально направленному в этот город папскому легату. Однако Оттавио не смирился с утратой отцовских владений и попробовал отвоевать Парму, что ему, однако, не удалось. Тогда он вступил в переговоры с императорским штатгальтером Пармы, Ферранте Гонзага. Подобное «восстание» собственного внука против его авторитета и решений ускорило кончину Павла III, которая произошла 10 ноября 1549 года. В последующий затем интеррегнум (период междувластия в Папском государстве) Оттавио вновь попытался добиться от Ферранте Гонзага передачи ему Пармы, однако опять без успеха. Лишь в 1551 году новый папа Юлий III отдал Оттавио Фарнезе власть на герцогством Пармским.

Однако на этом вражда между Оттавио и Ферранте Гонзага, в основе которой лежало непонимание между герцогом Пармским и его тестем, императором Карлом V, не исчерпала себя. Ферранте по-прежнему отказывался передать Пьяченцу и угрожал даже захватить Парму. В этой связи Оттавио вынужден был найти себе новых мощных союзников, в том числе за пределами Италии. На помощь ему выступил король Франции Генрих II.

В этой обстановке папа Юлий III, нуждавшийся в поддержке императора на проходившем в это время Тридентском соборе, отказался от поддержки Оттавио и приказал ему передать герцогство Парма римской курии. Узнав об отказе подчиниться этому приказу, Юлий III наложил на Оттавио епитимью и конфисковал принадлежавшие ему в Риме владения. Подобные же конфискации земель, принадлежавших Оттавио Фарнезе в Ломбардии, провёл и император Карл V.

В это время в Италию вступили французские войска, направленные для поддержки Пармы, одновременно Ферранте Гонзага осадил город, рассчитывая овладеть им до подхода французов. В этой сложной обстановке Оттавио и его тесть Карл V сумели, наконец, договориться, и император вернул своему зятю Пьяченцу и другие конфискованные у него владения.

Последующие 35 лет правления Оттавио Фарнезе были спокойными. Наследовал ему его сын Алессандро Фарнезе. Другой сын Оттавио, брат-близнец Алессандро, Карло Фарнезе, скончался молодым.

Предки 

</center>

Галерея

Литература 
 Edward Burman. Italienische Dynastien. — Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag, 1991.

Кавалеры ордена Золотого руна
Оттавио
Похороненные в Парме